El término El arte de amar (o Arte de amar) puede referirse:

Literatura
 a Arte de amar, una obra del poeta romano Ovidio;
 a El arte de amar, una obra del psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista Erich Fromm;

Música
 a El arte de amar, un álbum del dúo musical español Amistades Peligrosas;

Cine
 a El arte de amar, una película de Norman Jewison.